Transcriptie (biologie), het biologisch proces waarbij een stuk DNA gekopieerd wordt naar mRNA
 Transcriptie (taal), de omzetting van gesproken taal in geschreven tekst, of de omzetting van tekst met een ander schriftsysteem naar het eigen schrift
 Transcriptie (muziek), het overzetten van een muziekstuk in een andere vorm of bezetting 
 Paleografie, het overzetten van oude (hand)schriften in modern schrift